Ez a lap a Páratlan páros című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad (2018)

Források
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái